Garci Gutiérrez Tello puede hacer referencia a:

 Garci Gutiérrez Tello, obispo de Sevilla (1289-1294).
 Garci Gutiérrez Tello, alguacil mayor de Sevilla (1358); sobrino del anterior.
 Garci Gutiérrez Tello el Mozo, hijo del anterior, también alguacil mayor.